Бѐлско-Бя̀ла (; ; , ) е град в Южна Полша, Силезко войводство. Административен център е на Белски окръг без да е част от него. Самият град е обособен в самостоятелен градски окръг (повят) с площ 124,51 км2.

География 

Градът е разположен в южната част на войводството, по-двата бряга на река Бяла.

История 

Белско-Бяла е създаден през 1951 г. чрез обединението на градовете Белско (Чешинска Силезия) и Бяла Краковска (Малополша).

Население 

Според данни от полската Централна статистическа служба, към 1 януари 2014 г. населението на града възлиза на 173 699 души. Гъстотата е 1 395 души/км2.

Побратимени градове

Фотогалерия

Бележки 

Градове в Силезко войводство
Градски окръзи в Силезко войводство